Arise O compatriots, Nigeria’s Call Obey wurde 1978 zur offiziellen Nationalhymne von Nigeria und ersetzte die Nationalhymne Nigeria We Hail Thee aus dem Jahre 1960.

Der Text wurde aus den besten Einsendungen zu einem allgemeinen Wettbewerb für eine neue Nationalhymne zusammengesetzt. Die Musik stammt von Benedict Elide Odiase, ehemaliger Leiter der nigerianischen Polizeimusikgruppe.

Text

Siehe auch 

 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
 http://www.nationalanthems.info/ng.htm – Midi-Datei, Text und Noten der Hymne

Nationalhymne
Nationales Symbol (Nigeria)